Caledonia Football Club é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008–09.

Clubes de futebol das Bahamas